Miejscowości w Polsce
 Sławno-Kolonia – wieś w woj. łódzkim w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno
 Sławno-Kolonia – część wsi Sławno w woj. mazowieckim w pow. radomskim, w gminie Wolanów